Pop Will Eat Itself (аббр. PWEI, ) — британская рок-группа, образовавшаяся в 1986 году в Стоурбридже, Англия. Группа создала своё собственное звучание, сочетая альтернативный рок с элементами хип-хопа, индастриала, техно и электронной музыки. Также Pop Will Eat Itself считаются родоначальником направления гребо, название которому сами же и придумали. Согласно журналу Billboard группа является «одной из самых влиятельных групп в истории электронной музыки».

Семь альбомов группы входили в британский чарт; наивысшего результата (11-й строчки) достиг Dos Dedos Mis Amigos 1994 года. Сингл «Get The Girl! Kill The Baddies!» поднялся до 9-й строчки в чарта Великобритании. Девять релизов PWEI входили в UK Indie Chart, причём 4 сингла и альбом Box Frenzy поднимались в этом чарте до 2-й позиции.

История

Образование группы (1981—1986) 
История группы берёт своё начало в 1981 году, когда Клинт Мэнселл, Адам Моул, Крис Фреджли, Малкольм Трис и Майлс Хант образовали группу From Eden. После ухода Триса и Ханта (позже образовавших The Wonder Stuff) название коллектива изменилось на Wild and Wandering. Под этим названием группа выпустила мини-альбом 2000 Light Ales From Home, который, даже не вошёл инди-чарты.

C приходом Ричарда Марча и Грээма Крэбба группа переименовалась в Pop Will Eat Itself: это название в 1986 году Мэнселл заимствовал у статьи в журнале NME о группе Jamie Wednesday (позже получившей известность как Carter USM). Группа образовала собственный лейбл Desperate Records и выпустила на нём тот же EP 2000 Light Ales From Home с новыми пятью песнями. Вскоре NME объявил мини-альбом «синглом недели» и тут же обратил на себя внимание Джона Пила. Крис Дженнингс, руководитель лейбла Chapter 22 Records, также заинтересовался материалом и перевыпустил его уже как релиз Pop Will Eat Itself — так новое название утвердилось уже окончательно.

Очень скоро, однако, к PWEI приклеилось уменьшительное прозвище Poppies — отсюда и заголовок дебютного мини-альбома The Poppies Say Grrr, вышедшего в 1986 году.

Успех (1986—1995) 
PWEI играли лёгкий альтернативный рок, в котором ощущалось влияние Buzzcocks, но уже в мини-альбоме Poppiecock музыканты уделили большое внимание семплированию, черпая фрагменты из наследия самых разных исполнителей — от Джеймса Брауна до Игги Попа. К этому времени Грээм Крэбб окончательно стал вокалистом, а его место ударника занял Dr. Nightmare.

Отточив стиль, в котором соединились поп-музыка, рок и хип-хоп (именно он получил название «гребо») Pop Will Eat Itself (при поддержке Джона Пила) закрепили свой успех с альбомом Box Frenzy (и хитом «There Is No Love Between Us Anymore»), тем самым заставив прессу уделить внимание гребо.

К моменту выхода This Is the Day…This Is the Hour…This Is This! (считающимся лучшим в карьере группы) PWEI уже находились под сильным влиянием хип-хопа, свидетельством чему могут служить синглы «Def. Con. One.», «Can U Dig It?» и «Touched by the Hand of Cicciolina», который был посвящён итальянской порно-звезде Чиччолине, ушедшей в большую политику. Стиль PWEI постоянно менялся; перейдя на RCA и получив возможность экспериментировать, группа записала Cure for Sanity — свой самый электронный альбом (лейбл, впрочем, настоял на изъятии всех продолжительных импровизаций). Альбом The Looks or the Lifestyle?, записанный с «живым» барабанщиком Робертом «Фаззом» Таунсендом, напротив, отличался отполированным, сглаженным звуком (примером чему могут служить хиты «Karmadrome» и «Bulletproof»).

В январе 1993 года PWEI разорвали контракт с RCA Records, но по иронии судьбы тут же добились наивысшего результата — 9-го места в британских чартах с синглом «Get the Girl! Kill the Baddies!», в результате чего спустя месяц стали единственной в истории бесконтрактной группой, приглашенной выступить в программе «Top of the Pops».

Уход от RCA в каком-то смысле оказался для группы спасительным: компания согласилась оплатить все её студийные долги в обмен на право распоряжаться бэк-каталогом. Свой новый контракт PWEI подписали с только что образованным лейблом Infectious Records, где они получили свободу, о которой давно мечтали, и возможность делать открытые политические заявления, например в песне «Ich Bin Ein Auslander», записанной совместно с Fun-Da-Mental. К этому времени музыка группы стала содержать элементы индастриала — сказалось влияние Трента Резнора, фаната и давнего друга Pop Will Eat Itself. Это отвратило от неё значительную часть прежних поклонников, но обеспечило приток новой аудитории в США, особенно после присоединения к лейблу Резнора Nothing Records и совместного турне с Nine Inch Nails.

Распад группы (1996) 
После выхода Two Fingers My Friends (альбома ремиксов с участием The Orb, Apollo 440, Джа Уоббла и др.) Грээма Крэбба (ушедшего в Golden Claw Musics) заменил Керри «Канюк» Хэммонд из Yeah! God (он записывал партии гитары для группы и раньше, но не был её постоянным участником), а Клинт Мэнселл стал основным вокалистом. Группа продолжала гастролировать вплоть до 1996 года, но затем вдруг объявила о том, что «в силу переутомления» не станет заканчивать новый студийный альбом, предполагавшийся как совместный с Трентом Резнором. Из материала, записанного в те дни, был выпущена лишь кавер-версия песни Гари Ньюмана «Friends».

После окончательного распада в 1996 году Марч и Таунсенд образовали бигбит-группу Bentley Rhythm Ace. Клинт Мэнселл написал музыку для нескольких известных фильмов, в том числе «Реквием по мечте», «π», «Doom» и «Фонтан».

В январе 2005 года реформированные Pop Will Eat Itself (несмотря на потерю всех заранее заготовленных треков, необходимых для сценических шоу) дали свои первые за 8 лет концерты в Ноттингеме, Бирмингеме и Лондоне. Альбомный превью «Sonic Noise Byte» появился на сайте группы pweination.соm, но в марте 2006 года стало известно, что Клинт и Рич не могут далее продолжать работу в группе. Остальные участники под названием Vileevils выложили в Интернете два трека: «Retro Dreaming» и «Street Fightin».

Воссоединение (2010 — настоящее время) 
24 февраля 2010 года лейбл dPulse Recordings объявил о том, что Грээм Крэбб намерен выйти из состава Vileevils и сконцентрироваться на работе над новым материалом Pop Will Eat Itself: синглом «Axe of Men 2010» и новым альбомом. Кроме того, Крэбб собирает новый состав для проведения концертного тура. 11 мая 2010 года состоялся релиз сингла «Axe of Men 2010». В октябре 2011 года вышел новый студийный альбом New Noise Designed by a Sadist, в поддержку которого группа отправилась в гастрольный тур.

23 сентября 2013 года лейблом Cherry Red Records был выпущен альбом A Lick of the Old Cassette Box, материал к которому был записан в период с 1995 по 1996 год. Сам релиз пластинки должен был состояться в 1996—1997 году и тем самым стать шестым полноформатным студийным альбомом группы. Тогда предполагалось, что продюсером пластиники станет Трент Резнор.

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Pop Will Eat Itself
 Англоязычный фан-сайт Pop Will Eat Itself
 Pop Will Eat Itself на Discogs
 Pop Will Eat Itself на Allmusic

Группы альтернативного рока Великобритании
Индастриал-группы Великобритании
Индастриал-рок-группы
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Рэп-рок-группы
Группы электро-рока
Исполнители RCA Records
Исполнители Nothing Records
Исполнители Interscope Records
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Рок-группы Великобритании